O Campeonato Tocantinense de Futebol de 2007 foi a 15ª edição do torneio estadual do Tocantins, aconteceu entre 3 de março e 1 de julho e reuniu doze equipes. A equipe campeã do campeonato foi o Palmas FR, de Palmas.

Participantes 
 Araguaína Futebol e Regatas (Araguaína)
 Gurupi Esporte Clube (Gurupi)
 Interporto Futebol Clube (Porto Nacional)
 Ipiranga de Aliança Esporte Clube (Aliança do Tocantins)
 Juventude Esporte Clube (Dianópolis)
 Kaburé Esporte Clube (Colinas)
 Palmas Futebol e Regatas (Palmas)
 Paraíso Esporte Clube (Paraíso do Tocantins)
 Associação Desportiva e Recreativa São José (Palmas)
 Tocantinópolis Esporte Clube (Tocantinópolis)
 Tocantins Esporte Clube (Palmas)
 Tocantins Futebol Clube (Palmas)

Primeira Fase 

|}

Segunda Fase

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

* O Kaburé Esporte Clube foi desclassificado pela escalação de jogador irregular.

Terceira Fase 

|}

Finais

Premiação

Ligações externas 
 

2007
Futebol de 2007 no Brasil